Cyanea (planta) - género de planta da família Campanulaceae
Cyanea (animal) - género de cnidários da família Cyaneidae

Desambiguação